Dzierzążnia (plaats), plaats in Polen
 Dzierzążnia (gemeente), plaats in Polen